«Моделист-конструктор» (МК, до 1966 г. — «Юный моделист-конструктор») — ежемесячный советский и российский популярный научно-технический журнал. Издаётся с августа 1962 года. В каждом номере журнала публикуются чертежи и схемы самых разнообразных конструкций — от приспособлений для домашнего хозяйства до самодельных микроавтомобилей и любительских самолётов (в этом плане журнал является единственным в стране), а также материалы по истории техники и движению самодеятельных конструкторов в стране и за рубежом. Авторами журнала являются как известные изобретатели и конструкторы, так и просто любители техники и народные умельцы.

История 
Первый выпуск альманаха под названием «Юный моделист-конструктор» вышел в августе 1962 года под напутствием авиаконструкторов А. Туполева, С. Ильюшина, а также космонавта Юрия Гагарина. До 1965 года «ЮМК» выходил нерегулярно и продавался только в сети «Союзпечати», подписки на него не было. Всего было издано 13 выпусков объемом 68 страниц, включая цветную вкладку. С 1966 года он стал ежемесячным подписным изданием и сменил название на «Моделист-конструктор». С 1995 года из отдельных рубрик выросли самостоятельные журналы-приложения «Авиаколлекция», «Морская коллекция», «Технохобби», «Бронеколлекция», с 1996 года — «Мастер на все руки».

Значение 
Журнал способствовал развитию и распространению технического творчества среди населения страны, а также популяризации таких видов спорта и моделирования как картинг, багги, трассовый моделизм, самодеятельное автостроение, любительское конструирование планеров и сверхлёгких самолётов, веломобилей и одномоторной техники, средств малой механизации для садов и огородов.

Рубрики 
 «Общественное конструкторское бюро» — разработки читателей по предложенным редакцией заданиям
 «Малая механизация» — самодельные механизмы для приусадебного участка
 «Клуб домашних мастеров» — самоделки для быта
 «На земле, в небесах и на море» — описания исторических образцов военной техники
 «Авиалетопись» — история советской авиации
 «Страницы истории» — статьи об этапных технических разработках
 «Морская коллекция» — история боевых кораблей по классам
 «Бронеколлекция» — история танков с чертежами типичных образцов
 «В мире моделей» — описания спортивных моделей всех классов
 «Советы моделисту» — технологические приемы при постройке моделей
 «Электроника для начинающих» — статьи об азах радиоэлектроники и простейших самодельных устройствах
 «Компьютер для вас» — статьи по аппаратной и программной части самодельных ЭВМ

См. также 
 Левша (журнал)
 Юный техник
 Техника — молодёжи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала
 Неофициальный сайт (ссылка не работает - нет наполнения)
 Неофициальный сайт (ссылка не работает - нет наполнения)
 Электронная версия журнала «Моделист-конструктор»

Журналы СССР
Журналы России по алфавиту
Научно-популярные журналы
Моделизм